L'Open de Chine de squash masculin 2014 est l'édition masculine 2014 de l'Open de Chine qui se déroule du 4 au  sur le toit de l'hôtel  à Shanghai. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 70 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card Wang Junjie. 

James Willstrop l'emporte en finale face à son compatriote Peter Barker.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Chine
 Open de Chine de squash féminin 2014
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

masculin 2014
Squash en Chine en 2014
Sport en septembre 2014
Squash en 2014